Сезон 1949–1950 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 4 вересня 1949 та 23 квітня 1950 року. Став 19-м турніром з моменту заснування Ла Ліги та останнім розіграшем цього змагання, участь у якому брали лише 14 команд, оскільки з наступного сезону кількість команд-учасниць вищого дивізіону збільшувалася до 16. За результатами сезону 1949–50 12 команд продовжували виступи в елітному дивізіоні, а два найгірші клуби брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди, в яких, втім, обидві команди з Прімери поступилися своїми місцями в еліті іспанського футболу.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який здобув свій третій трофей національної першості. Боротьба за «золото» першості точилася до останнього туру, на фініші турніру відрив мадридців від найближчого переслідувача, «Депортіво», склав усього одне очко. Ще дві команди відстали від переможця на два залікових пункти.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1949-50 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Тельмо Сарра, який записав до свого активу 25 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Атлетіко», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Марсель Домінго 
 Хуан Менсіа 
 Рафаель Мухіка 
 Дієго Лосано 
 Хосе Рієра 
 Генрі Карлссон 
 Ларбі Бен Барек 
 Альфонсо Сільва 
 Мануель Фаріас
 Хосеп Хункоса 
 Адріан Ескудеро

Тренер: Еленіо Еррера.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1949–50 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1949–50 на bdfutbol.com  

1949-50
1950 у футболі
1949 у футболі